

Geografia 

 Clay – census-designated place della contea di Jefferson, Alabama
 Clay – census-designated place della contea di Sacramento, California
 Clay – città della Contea di Webster, Kentucky
 Clay – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Clay – città della Contea di Onondaga, New York
 Clay – capoluogo della Contea di Clay, Virginia Occidentale

 Clay Island – isola dell'Arcipelago artico canadese nella Regione di Qikiqtaaluk

Letteratura 
 Polvere (Clay) – racconto breve di James Joyce del 1914, pubblicato in Gente di Dublino
 Argilla (Clay) – romanzo di David Almond del 2005

Matematica 
 Istituto matematico Clay – fondazione privata no-profit dedicata alla matematica
 Premio Clay o Millennium Prize – premio matematico per la soluzione dei problemi per il millennio
 Clay Research Award – riconoscimento assegnato a matematici

Persone 
 Andrew Dice Clay – attore e musicista statunitense
 Bryan Clay – atleta statunitense
 Cassius Clay, meglio noto come Muhammad Ali – pugile statunitense
 Henry Clay – politico statunitense
 Lucius Clay – generale statunitense
 Nicholas Clay – attore britannico
 Philippe Clay – attore e cantante francese

Altro 
 8452 Clay – asteroide della fascia principale
 Clay – film del 1965 diretto da Giorgio Mangiamele

Altri progetti